Аламедин (Аламудун) — киргизский топоним. Может означать:

 Аламедин (река) — река.
 , Западный Аламедин или Аламудун — высшая точка Киргизского хребта.
 Аламудун — село.
 Аламудунский район — район.
  — футбольный клуб.
  — поселение бронзового века.
 Аламединский каскад ГЭС